Nkong peut désigner de nombreux toponymes du Cameroun :

Région du Centre 
 Nkong-Abok I, un village de la commune de Ngoumou
 Nkong-Abok II, un village de la commune de Ngoumou
 Nkong-Binguela, un village de la commune de Mbankomo
 Nkong Biyen, un village de la commune de Mbankomo
 Nkong Dougou I, un village de la commune de Bikok
 Nkong Dougou II, un village de la commune de Bikok
 Nkong Dougou III, un village de la commune de Bikok
 Nkong Dougou IV, un village de la commune de Bikok
 Nkong Dougou V, un village de la commune de Bikok
 Nkong Dougou VI, un village de la commune de Bikok
 Nkong-Mango, un village de la commune de Nguibassal
 Nkong Melen, un village de la commune de Nkolafamba
 Nkong Meyos I, un village de la commune de Ngoumou
 Nkong Meyos II, un village de la commune de Ngoumou
 Nkong Meyos III, un village de la commune de Ngoumou
 Nkong Nen I, un village de la commune de Bikok
 Nkong Nen II, un village de la commune de Bikok
 Nkong-Nnen I, un village de la commune de Ngomedzap
 Nkong-Nnen II, un village de la commune de Ngomedzap
 Nkong Ngada, un village de la commune de Bot-Makak
 Nkong-Nkeni, un village de la commune de Bondjock
 Ndjock Nkong, un village de la commune de Ngog-Mapubi

Région du Littoral 
 Nzock Nkong, un village de la commune d'Édéa

Région de l'Ouest
 Nkong-Ni, un arrondissement du département de la Menoua
 Nkong-Zem, une commune du département de la Menoua
 Nkong Bakeneck, un village de la commune de Nyanon
 Nkong Ntsam, un village de la commune d'Akono
 Ndjock Nkong (littoral), un village de la commune de Massock-Songloulou

Région du Sud-Ouest
 Nkong, un village de la commune de Wabane

Voir aussi 
 Alain Nkong, un footballeur international camerounais